De Spaanse hockeyploeg voor mannen is de nationale ploeg die Spanje vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey.

Spanje werd tweemaal Europees kampioen. In 2005 wonnen ze het toernooi in het Duitse Leipzig, iets dat hun eerder alleen in 1974 in eigen land was gelukt. 

Op de Olympische Spelen 1980 en 1996 werd zilver gewonnen. Brons was er in 1960. De beste WK prestatie was in 1971 en 1998 met een tweede plaats. Tijdens de editie 2006, haalden ze brons. De Champions Trophy werd alleen gewonnen in 2004, toen Nederland in de finale met 4-2 werd verslagen.

Erelijst Spaanse hockeyploeg 

Nationale hockeyploeg
Hockey in Spanje
Hockey